Янко Петров Сандански е български футболист, полузащитник. Роден е на 23 ноември 1988 г. в Кресна. Играе за Септември (София).

Кариера 
Сандански започва кариерата си в юношеските формации на Пирин Благоевград. От 2007 г. е играч на ЦСКА София. Носител на Суперкупата на България за 2008 г. с ЦСКА. От януари 2010 е футболист на „Пирин“ (Благоевград). През февруари 2011 г. беше на проби в отбора на „Локомотив“ (Пловдив), за когото участва в 8 контроли и вкарва 1 гол (срещу Полония (Варшава)), но не постига съгласие по финансовите параметри и се завръща в „Пирин“. През есента на 2011 г. се състезава за Монтана. От пролетта на 2012 г. играе за Славия.

Родственик е на българския революционер Яне Сандански.

Статистика по сезони

Бележки 

Български футболисти
Български футболисти от Македония
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Монтана
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на ПФК Пирин (Благоевград)
Футболисти на Берое
Футболисти на Марек (Дупница)
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Септември (София)
Футболисти на ЦСКА 1948 (София)
Родени в Кресна